Cyanide Studio — французская студия-разработчик компьютерных игр, основанная в 2000 году бывшими сотрудниками компании Ubisoft. Штаб-квартира компании расположена в пригороде Парижа, Нантере. В 2007 году Cyanide открыли подразделения в канадском Монреале.

История 
В 2000-х года студия была известна преимущественно серией симуляторов спортивного менеджмента Pro Cycling Manager. Также студия разработала ролевую игру по мотивам серии книг Дж. Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени», которая вышла в 2012 году под названием Game of Thrones.

4 мая 2011 года Cyanide объявила о разработке фэнтезийного экшена с элементами RPG Of Orcs and Men и 11 октября 2012 года выпустила эту игру. Дальнейшее развитие эта франшиза получила в стелс-экшенах Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness, где главным действующим лицом является один исключительно выдающийся гоблин, который является мастером скрытности. 

В мае 2018 году компания Bigben Interactive купила студию Cyanide Studio за 20 миллионов евро.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 cyanide-studio.com

Производители компьютерных игр Франции
Компании, основанные в 2000 году
Производители компьютерных игр по алфавиту